Барбора Крейчикова і Ан-Софі Месташ були чинними чемпіонками, але Месташ вирішила того року не брати участі. Крейчикова грала в парі з Марією Ірігоєн, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Алла Кудрявцева і Олександра Панова.

Андреа Главачкова і Луціє Градецька виграли титул, у фіналі перемігши пару Кудрявцева і Панова з рахунком 7–6(7–2), 7–6(7–2).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Coupe Banque Nationale
2016